Токай:
 Тока́й, тока́йские вина — вина, изготовляемые в регионе Токай-Хедьялья. Также наименование Токай используют некоторые винодельческие компании других стран.
 (2478) Токай — астероид из главного пояса.

Географические названия 
 Токай — город в медье Боршод-Абауй-Земплен Венгрии.
 Токай — город в префектуре Айти Японии.
 Токай — село в префектуре Ибараки Японии.
 Токай — экономический район и один из меньших регионов в регионе Тюбу Японии.
 Токайский район — район медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия.
 Токай-Хедьялья — винодельческий регион в Венгрии и Словакии.
 Токай — река в России, приток Елани (бассейн Хопра).

См. также 
 Университет Хоккайдо Токай — японский университет, существовавший в японском городе Асахикава.
 Tokai Gakki — японский производитель электро, бас- и акустических гитар
 Kyushu Q1W Tokai — патрульный самолёт наземного базирования
 Красный Токай